I. Gergely pápa
 I. Gergely (nyitrai püspök)